Plenk steht für:

 Plenk, Begriff des Netzjargons
 Plenk Verlag, Heimatverlag in Berchtesgaden, Bayern

Plenk ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Plenk (* 1976), deutsche Medienpädagogin
 Hans Plenk (* 1938), deutscher Rennrodler
 Josef Plenk (1886–1967), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Markus Plenk (* 1969), deutscher Politiker (Bayernpartei, AfD, parteilos), MdL